Магическое число (программирование)
 Магическое число (физика)